Колодезское — название населённых пунктов в России:

 Колодезское — посёлок в Задонском районе Липецкой области.
 Колодезское — деревня в Краснинском районе Липецкой области.